Клингберг — немецкая, шведская и еврейская фамилия.

Известные носители 
 Клингберг, Авраам Маркус (1918—2015) — израильский учёный, осуждённый за шпионаж в пользу СССР.
 Клингберг, Берта (1898—2005) — почётная гражданка немецкого города Шверин.
 Клингберг, Йон (род. 1992) — шведский хоккеист, играющий за американскую команду Анахайм Дакс.
 Клингберг, Карл (род. 1991) — шведский хоккеист, игрок команды Торпедо Нижний Новгород. Брат Джона и Олли Клингберга.
 Клингберг, Олли (род. 1997) — шведский хоккеист, игрок команды Фрёлунда. Брат Джона и Карла Клингберга.
  (род. 1968) — шведский актёр и режиссёр.
  (род. 1973) — шведский спортсмен-мотоциклист.